Manilius ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite am östlichen Rand des Mare Vaporum, westlich von Menalaus in den Montes Haemus.
Die Form des Kraters ist unregelmäßig und am inneren Wall zeigen sich Spuren ausgedehnter Rutschungen.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem römischen Dichter und Astrologen Marcus Manilius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Manilius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)